У́лица Раско́вой, у́лица Мари́ны Раско́вой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Расковой — улица в Астрахани.
 Улица Марины Расковой — улица в Брянске.
 Улица Расковой — улица в Екатеринбурге.
 Улица Марины Расковой — улица в Калининграде.
 Улица Марины Расковой — улица в Кемерово.
 Улица Марины Расковой — улица в Кисловодске.
 Улица Расковой — улица в Липецке.
 Улица Расковой — улица в Москве.
 Улица Расковой — улица в Новосибирске.
 Улица Марины Расковой — улица в Подольске.
 Улица Марины Расковой — улица в Саранске.
 Улица Марины Расковой — улица в Смоленске.
 В Туле:
 Улица Марины Расковой;
 1-й проезд Марины Расковой;
 2-й проезд Марины Расковой;
 3-й проезд Марины Расковой.
 Улица Марины Расковой — улица в Тюмени.
 Улица Марины Расковой — улица в Уфе.
 Улица Расковой — улица в Оренбурге.
 Улица Марины Расковой — улица во Владивостоке.
 Улица Марины Расковой — улица в Подольске.
 Улица Марины Расковой — улица в Челябинске.
 Улица Расковой — улица в Электростали.
 Улица Марины Расковой — улица в Ярославле.
 Улица Расковой — Улица в Чапаевске.

Украина 
 Улица Расковой — улица в Запорожье.
 Улица Марины Расковой — улица в Киеве (в 2015 г. переименована в ул. Евгения Сверстюка).
 Улица Расковой — улица в Сумах.
 Улица Расковой — улица в Харькове.
 Улица Расковой — улица в Хмельницком.
 Улица Марины Расковой — улица в Кривом Роге.

Казахстан 
 Улица Расковой — улица в Алма-Ате.
 Улица Расковой — улица в Павлодаре.

Молдова 
 Улица Расковой — прежнее название улицы Надежды Руссо в Кишинёве.

См. также 
 Переулок Расковой
 Площадь Расковой (Москва)